Amerikai Egyesült Államok
Greenfield (Arkansas)
Greenfield (Iowa)
Greenfield (Illinois)
Greenfield (Indiana)
Greenfield (Kern megye, Kalifornia)
Greenfield (Monterey megye, Kalifornia)
Greenfield (Massachusetts)
Greenfield Township (Michigan)
Greenfield (Minnesota)
Greenfield (Mississippi)
Greenfield (Missouri)
Greenfield (Mississippi megye, Missouri)
Greenfield (New Hampshire)
Greenfield (New York)
Greenfield (Ohio)
Greenfield (Oklahoma)
Greenfield (Tennessee)
Greenfields (Virginia)
Greenfield (Wisconsin)
Greenfield (La Crosse megye, Wisconsin)
Greenfield (Monroe megye, Wisconsin)
Greenfield (Sauk megye, Wisconsin)